Подгорцевское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Юрьянском районе Кировской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Подгорцы.

История 
Подгорцевское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

25 июля 2012 года Законом Кировской области № 181-ЗО в состав поселения включены все населённые места упразднённых Высоковского и Монастырского сельских поселений.

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
Деревня Заречка

Примечания 

Муниципальные образования Юрьянского района
Сельские поселения Кировской области